Domício Afer — orador romano do 
 Domício Domiciano — usurpador do 
 Domício Alexandre — usurpador do 
 Domício (conde do Oriente) — oficial romano do 
 Domício Eutrópio — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos